Nikos Politis (Νίκος Πολίτης) est un patronyme et surnom grec porté notamment par :

Nikolaos Politis (1872 - 1942), homme politique et diplomate grec,
Nikos Politis († 2005), écrivain originaire de Patras,
Nikos Politis, folkloriste grec originaire du Magne,
Nikos Politis, scénariste
Nikos Politis, poète grec

Voir aussi 
 
 Politis